Stünzner ist der Familienname folgender Personen: 

 Karl von Stünzner (1839–1914), preußischer General der Kavallerie
 Karl von Stünzner-Karbe (1872–1934), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (DNVP)
 Karl Ewald von Stünzner (1807–1891), preußischer Landrat im Kreis Küstrin